Бревис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Маражо. Входит в экономико-статистический микрорегион Фурус-ди-Бревис. Население составляет  92 860 человек на 2010 год. Занимает площадь 9 562,240 км². Плотность населения — 9,71 чел./км².
Праздник города — 19 ноября.

История 
Город основан 19 ноября 1738 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 98 231 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 160.953.769,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.930,69 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,630 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 4 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара